Майкл Эллиот «Майк» Эппс (; род. 18 ноября, 1970) — американский комик, актёр и рэпер, наиболее известен по своим ролям в таких фильмах, как «Следующая пятница» и «Пятница после следующей», сыгравший вместе с Айс Кьюбом, а также «Обитель зла 2: Апокалипсис» и «Обитель зла 3» c Миллой Йовович.

Фильмография

Ссылки 

Родившиеся в Индианаполисе
Актёры озвучивания США
Комики США